Список текстовых редакторов для различных операционных систем и таблица сравнения.

Таблица сравнения известных текстовых редакторов 

В таблицу включаются проекты согласно следующим критериям:
 Редактор достаточно известен, по крайней мере представлен в значительном количестве каталогов ПО
 Разработка проекта продолжается
 Интерфейс редактора — оконный, а не текстовый, как nano. Текстовые неинтересны широкому кругу пользователей по причине непривычности интерфейса, хотя при желании можно сделать по ним отдельную таблицу
 Распространённость ОС: Операционная система — Windows, либо кроссплатформенная и имеется порт под Windows. Редакторы только для Linux можно выделить в отдельную таблицу, опять же, возможно, объединив её с предыдущим пунктом.

Список текстовых редакторов 
 AkelPad — легковесный редактор с множеством плагинов.
 Bred — заменитель Notepad для Windows. Текстовый и HTML-pедактоp. Позволяет автоматически определять различные кодировки текста и работать с ними, выполняет форматирование текста, имеется подсветка текста и многое другое.
 Crimson Editor — текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для Microsoft Windows, распространяемый под лицензией GNU GPL
 CygnusEd — полноэкранный редактор для компьютеров Amiga.
 EditPlus — платный текстовый редактор для Windows, предназначенный для программирования и веб-разработки.
 Emacs — семейство классических многофункциональных редакторов UNIX, разрабатываемых с 1976 года. 
 EmEditor — платный редактор для Windows-систем. Обеспечивает подсветку текста для разных форматов, модулей.
 Gedit — стандартный редактор Gnome. Cвободный, расширяемый текстовый редактор с нумерацией строк, подсветкой кода для многих языков программирования и т. п.
 jEdit — свободный редактор на Java.
 Kate — стандартный редактор KDE. свободный, мощный, расширяемый текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для массы языков программирования и разметки (модули подсветки можно автоматически обновлять по сети). Гибкий настраиваемый интерфейс.
 KeyPad+ — текстовый редактор для простых пользователей и программистов. Разработан русскими программистами.
 Leafpad — простой текстовый редактор, легковесный с быстрым запуском. Входит в состав нативных приложений среды LXDE и LXQt
 mcedit — встроенный в файловый менеджер Midnight Commander текстовый редактор с возможностью управления мышью.
 Mousepad — стандартный редактор XFCE.
 nano — простой редактор UNIX для текстового режима. Свободная (GNU General Public License) реимплементация Pico.
 NEdit — популярный текстовый редактор и редактор исходного кода для среды X Window System.
 Notepad — стандартный редактор Microsoft Windows.
 Notepad GNU — свободный, текстовый редактор с открытым исходным кодом для Windows, разработанный для программистов и обычных пользователей. Он базируется на компоненте SynEdit и распространяется под лицензией GNU GPL.
 Notepad++ — основан на том же движке, что и SciTE. Имеет возможность работы с FTP. Распространяется под лицензией GNU GPL.
 Pico — простой редактор UNIX для текстового режима, часть почтового клиента Pine.
 PSPad — текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, поддержкой скриптов и инструментами для работы с HTML-кодом.
 RJ TextEd — свободный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, сворачиванием и множеством других полезных возможностей.
 SciTE — свободный кросс-платформенный редактор с подсветкой синтаксиса для многих языков программирования.
 TEA — свободный кросс-платформенный редактор с сотнями функций обработки текста и разметки в [X]HTML, LaTeX, Docbook, Lout, подсветкой синтаксиса и проверкой правописания.
 TextEdit — стандартный редактор macOS.
 UltraEdit — платный кроссплатформенный многофункциональный редактор.
  — один из самых быстрых универсальных файловых редакторов доступных для программистов. Для автоматизации написания текста встроен язык программирования. Написан ассемблере x86.
 vi, Vim — семейство классических многофункциональных редакторов UNIX, разрабатываемых с 1976 года.
Visual Studio Code - бесплатный кроссплатформенный расширяемый редактор исходного кода от компании Microsoft. Имеет множество активно развиваемых дополнений для поддержки разнообразных языков и форматов файлов.

Популярные текстовые процессоры 
Второй тип текстовых редакторов имеет расширенные функции форматирования текста, внедрения в него графики и формул, таблиц и объектов. Такие редакторы часто называют текстовыми процессорами и предназначены они для создания различного рода документов, от личных писем до официальных бумаг. Классический пример — Microsoft Word.

 AbiWord
 Adobe InCopy
 Apple iWork Pages
 ChiWriter — популярный в Восточной Европе текстовый процессор, для работы с научными текстами
 JWPce — текстовый процессор для Японского языка.
 LaTeX — наиболее популярный набор макрорасширений (или макропакет) системы компьютерной вёрстки TeX
 LibreOffice Writer — текстовый процессор, входящий в состав свободного офисного пакета LibreOffice. Включает работу с docx, xlsx и сохранение в PDF.
 Lotus WordPro
 Microsoft Word
 Microsoft Works
 OpenOffice.org Writer
 PolyEdit
 WordPad — входит в дистрибутив MS Windows
 WordPerfect
 WPS Office Writer — в составе WPS Office. Включает работу с docx, xlsx и сохранение в PDF. Платный для Windows, для Linux бесплатен.

См. также 
 Текстовый редактор

Примечания

Ссылки 
 
 Текстовые редакторы, Журнал «Компьютерра», 11 марта 2005 г

 
Текстовые редакторы